Kolosej je lahko:
 amfiteater, gledališče, zabavišče starega Rima
 Kolosej, rimski amfiteater
 Kolosej, slovenski kinocenter
 Kolosej, slovensko kinematografsko podjetje